/proc ou procfs, un pseudo-système de fichiers en informatique.
 Le Proc, une série télévisée française créée par Éric Kristy.
 Le procureur, un magistrat, élu ou nommé selon les pays, chargé de représenter une partie ou la société à un procès.